

Rusland 
 Kolosovka (Kaliningrad) - posjolok in de oblast Kaliningrad
 Kolosovka (Koersk) - dorp in de oblast Koersk
 Kolosovka (district Jeletski) - dorp in de oblast Lipetsk
 Kolosovka (district Izmalkovski) - dorp in de oblast Lipetsk
 Kolosovka (Omsk) - dorp in de oblast Omsk
 Kolosovka (Pskov) - dorp in de oblast Pskov
 Kolosovka (Smolensk) - dorp in de oblast Smolensk
 Kolosovka (Tatarije) - dorp in de republiek Tatarije

Oekraïne 
 Kolosivka (Chmelnytsky) - dorp in de oblast Chmelnytsky
 Kolosivka (Mykolajiv) - dorp in de oblast Mykolajiv
 Kolosivka (Poltava) - dorp in de oblast Poltava
 Kolosivka (Norodytska silska gromada) - dorp in de oblast Zjytomyr
 Kolosivka (Ovroetska miska gromada) - dorp in de oblast Zjytomyr
 Kolosivka (Vinnytsja) - dorp in de oblast Vinnytsja